Суперкубок Казахстану з футболу 2013 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2013 року між чемпіоном Казахстану Шахтарем та переможцем кубку Казахстану Астаною.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2013
Казахстан
Березень 2013
2013 у Казахстані